Caazapá (departement), een departement van Paraguay
Caazapá (stad), de hoofdstad van het departement